XIX чемпионат России по волейболу среди 12 команд мужской Суперлиги проходил с 7 октября 2009 года по 14 мая 2010 года.

Чемпионом России во второй раз подряд и в третий раз в истории стал «Зенит». Игрок казанского клуба Сергей Тетюхин стал первым в истории восьмикратным чемпионом России; американские связующий Ллой Болл и диагональный Клейтон Стэнли — первыми иностранцами, выигравшими три чемпионата. 

Впервые с 2006 года самый титулованный российский клуб, «Локомотив-Белогорье», стал призёром национального чемпионата, а капитан белгородской команды Тарас Хтей впервые в карьере выиграл приз Андрея Кузнецова. 

В споре самых результативных игроков в третий раз подряд победил Максим Михайлов. В среднем за матч диагональный «Ярославича», которому в этом сезоне ассистировал многолетний капитан сборной России Вадим Хамутцких (самый возрастной игрок Суперлиги), набирал по 26,6 очка.

Предварительный этап 
В преддверии чемпионата, 3 октября, в казанском «Баскет-холле» прошёл матч за Суперкубок России между действующими чемпионом и обладателем Кубка страны — «Зенитом» и «Динамо», посвящённый Нилу Фасахову. Со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 25:27, 25:22) победили динамовцы.

На предварительном этапе команды сыграли в два круга по системе с разъездами. Восьмёрка лучших коллективов вышла в плей-офф.

Турнирная таблица

Результаты 

Лидеры: с 1-го по 4-й тур — «Факел», с 5-го тура до конца предварительного этапа — «Зенит». 

«Зенит» в начале чемпионата одержал 10 побед подряд; с 11-го по 19-й тур победную серию из 9 матчей выдал «Локомотив-Белогорье». Как никогда плохо стартовавшее «Динамо» (5 поражений в 7 матчах), резко прибавило во втором круге (8 побед, в том числе 6 подряд при трёх поражениях), что позволило попасть в зону плей-офф, опередив в том числе «Искру», долгое время входившую в тройку лидеров, но потерпевшую в феврале 4 поражения подряд.  

За оставшиеся путёвки в плей-офф боролись «Газпром-Югра», «Ярославич», «Урал» и «Динамо-Янтарь» — после 19-го тура разрыв между седьмой и десятой командами составлял всего 3 очка. В итоге в этой борьбе преуспели Сургут и Ярославль, а непопадание укомплектованного опытными игроками «Урала», возглавляемого Зораном Гаичем, стало одной из главных сенсаций чемпионата.

Финальный этап

Плей-офф 
Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы за 1-е и 3-е места игрались сериями до трёх побед одной из команд по системе 2—2—1. В отличие от предыдущего чемпионата, полуфиналы за 5—8-е места и финал за 5-е место не проводились.

Только одна серия завершилась победой команды, не имевшей преимущества своей площадки — четвертьфинальная между «Факелом» и «Динамо», она же оказалась самой разгромной — ни в одной из 9 партий «Факел» не смог набрать более 20 очков. Самым упорным стало полуфинальное противостояние белгородского и новосибирского «Локомотивов», в котором белгородцы смогли отыграться со счёта 1—2 и вместе с выходом в финал завоевали одну из путёвок в Лигу чемпионов-2010/11 (вторая уже была у обладателя Кубка России «Зенита»).

В финале «Локомотив-Белогорье», проигравший первые два матча в Казани, не смог совершить спортивный подвиг подобный тому, что удался несколькими днями ранее волейболисткам «Заречья-Одинцово», отыгравшим свою серию против «Динамо» со счёта 0—2, и после уверенной победы в первом домашнем матче всухую проиграл второй, а с ним и серию. 

«Локомотив-Белогорье» и «Зенит» завоевали право открыть сезон 2010/11 годов матчем за Суперкубок России.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финалы 
8, 9, 13 и 14 мая
 За 1-е место
«Зенит» — «Локомотив-Белогорье» — 3—1

1-й матч
{{Отчёт о матче
|дата=8 мая 2010
|стадион=Казань«Баскет-холл»Зрителей: 6 500|команда1=«Зенит»
|команда2=«Локомотив-Белогорье»
|счёт=3:0
|протокол=Протокол
|фон=#FFFFE0
|голы1=Ллой Болл (3)Николай Апаликов (13)Максим Пантелеймоненко (12)Сергей Тетюхин (14)Клейтон Стэнли (10)Александр Абросимов (9)Алексей Вербов (л)Алексей Черемисин (0)Александр Богомолов (0)Денис Гаркушенко (0)
|голы2=Станислав Динейкин (8)Дмитрий Мусэрский (7)Тарас Хтей (7)Лукаш Кадзевич (2)Сергей Багрей (1)Дмитрий Ильиных (10)Глеб Кашицын (л)Хачатур Степанян (л)Максим Жигалов (0)Василеос Курнетас (0)Олег Сычёв (1)Денис Бирюков (2)Антон Фоменко (3)
|отчёт=Счёт по партиям — 25:21, 26:24, 25:15. Время матча — 1 час 19 минут. 
|сми=
}}2-й матч  
{{Отчёт о матче
|дата=9 мая 2010
|стадион=Казань«Баскет-холл»Зрителей: 5 800
|команда1=«Зенит»
|команда2=«Локомотив-Белогорье»
|счёт=3:0
|протокол=Протокол 
|фон=#FFFFE0
|голы1=Ллой Болл (3)Николай Апаликов (12)Максим Пантелеймоненко (11)Сергей Тетюхин (12)Клейтон Стэнли (12)Александр Абросимов (7)Алексей Вербов (л)
|голы2=Денис Бирюков (2)Дмитрий Мусэрский (9)Тарас Хтей (3)Лукаш Кадзевич (2)Василеос Курнетас (1)Дмитрий Ильиных (8)Глеб Кашицын (л)Хачатур Степанян (л)Станислав Динейкин (4)Максим Жигалов (2)Сергей Багрей (1)
|отчёт=Счёт по партиям — 25:14, 25:21, 25:18. Время матча — 1 час 9 минут. 
|сми=СМИ: «Зенит» идет по стопам «Ак Барса» // Советский спорт, 11 мая 2010 года
}}

3-й матч  
{{Отчёт о матче
|дата=13 мая 2010
|стадион=БелгородДворец спорта «Космос»Зрителей: 3 800|команда1=«Локомотив-Белогорье»
|команда2=«Зенит»
|счёт=3:0
|протокол=Протокол
|фон=#FFFFE0
|голы1=Станислав Динейкин (8)Дмитрий Ильиных (13)Дмитрий Мусэрский (10)Сергей Багрей (3)Тарас Хтей (14)Лукаш Кадзевич (8)Хачатур Степанян (л)Артём Смоляр (0)Глеб Кашицын (л)
|голы2=Максим Пантелеймоненко (3)Николай Апаликов (5)Клейтон Стэнли (8)Сергей Тетюхин (8)Александр Абросимов (4)Ллой Болл (2)Алексей Вербов (л)Алексей Черемисин (6)Денис Гаркушенко (0)Алексей Черемисин (6)Александр Богомолов (1)Антон Куликовский (0)Владислав Бабичев (0)
|отчёт=Счёт по партиям — 25:19, 25:20, 25:17. Время матча — 1 час 21 минута. 
|сми=СМИ: Разворот в «Космосе» // Время новостей, 14 мая 2010 года
}}4-й матч''' 
{{Отчёт о матче
|дата=14 мая 2010
|стадион=БелгородДворец спорта «Космос»Зрителей: 3 800|команда1=«Локомотив-Белогорье»
|команда2=«Зенит»
|счёт=0:3
|протокол=Протокол
|фон=#FFFFE0
|голы1=Станислав Динейкин (6)Дмитрий Мусэрский (4)Тарас Хтей (8)Лукаш Кадзевич (9)Сергей Багрей (1)Дмитрий Ильиных (6)Глеб Кашицын (л)Хачатур Степанян (л)Денис Бирюков (3)Антон Фоменко (0)Максим Жигалов (3)Василеос Курнетас (0)
|голы2=Ллой Болл (2)Николай Апаликов (5)Максим Пантелеймоненко (13)Сергей Тетюхин (8)Клейтон Стэнли (18)Александр Абросимов (8)Алексей Вербов (л)Александр Богомолов (0)Денис Гаркушенко (0)
|отчёт=Счёт по партиям — 16:25, 19:25, 25:27. Время матча — 1 час 24 минуты. 
|сми=СМИ: Во всём первые // Коммерсантъ, 15 мая 2010 года
}}

 За 3-е место
«Локомотив» — «Динамо» — 1—3 1-й матч. Новосибирск. 3:1 (23:25, 27:25, 33:31, 25:18).
 2-й матч. Новосибирск. 0:3 (16:25, 18:25, 20:25).
 3-й матч. Москва. 1:3 (24:26, 25:22, 23:25, 22:25).
 4-й матч. Москва. 2:3''' (25:19, 23:25, 25:18, 23:25, 10:15).

Плей-аут 
Команды, занявшие на предварительном этапе 9—12-е места, сыграли в четыре круга с учётом всех очков, заработанных в регулярном сезоне. «Локомотив-Изумруд» и «Тюмень», финишировавшие соответственно на 11-м и 12-м месте, выбыли из Суперлиги. В рамках проходившего в Тюмени четвёртого тура плей-аута был разыгран Кубок Победы. Обладателем этого приза стал «Локомотив-Изумруд».

Призёры

Статистика 
 Из 184 состоявшихся матчей 72 закончились со счётом 3:0, 67 — со счётом 3:1 и ещё 45 — 3:2.
 Самым продолжительным матчем чемпионата стал поединок 3-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом-Белогорьем» — команды провели на площадке 2 часа 22 минуты.
 Самыми быстротечными матчами на предварительном этапе стали обе игры (4-го и 15-го туров) между «Тюменью» и «Локомотивом» — в обоих случаях железнодорожники одерживали победу за 61 минуту.
 Рекорд по продолжительности одной партии был установлен в 10-м туре в матче «Тюмень» — «Газпром-Югра» — 3-й сет, завершившийся победой гостей со счётом 34:32, длился 38 минут.
 Самой быстротечной партией чемпионата (не считая тай-брейков) стал первый сет игры «Ярославич» — «Локомотив», выигранный новосибирцами за 17 минут со счётом 25:9.
 Рекорд по результативности за матч установил в 18-м туре диагональный «Ярославича» Максим Михайлов, набравший в игре с «Факелом» 40 очков. При этом свой прошлогодний рекорд (35 очков в одном матче) Максиму в этом сезоне удалось один раз повторить и трижды превзойти.

Самые результативные

Итоговое положение 

Наряду с «Зенитом» и «Локомотивом-Белогорьем» в Лиге чемпионов-2009/10 благодаря wild-card выступит «Динамо». «Локомотив» отказался от участия в Кубке CEV; вместо него в Кубке вызова выступит «Газпром-Югра».

Матч звёзд 
30 и 31 января в Екатеринбурге состоялся четвёртый в истории «Матч звёзд» Суперлиги в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира», посвящённый памяти Владимира Ивановича Саввина. Помимо собственно матча в эти дни прошли открытые тренировки и мастер-классы, конкурсы для волейболистов и зрителей. Участники «Матча звёзд» были определены голосованием болельщиков на портале «Спорт-Экспресс».

Победителями конкурсов стали:
 самая сильная подача — Лучано де Чекко (114 км/ч);
 лучший нападающий удар — Дмитрий Мусэрский;
 «звёздный калейдоскоп» (игра 4х4 по правилам паркового волейбола): Алексей Вербов, Ллой Болл, Клейтон Стэнли, Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, тренер — Владимир Алекно. 

В матче «Звёзд России» (тренер — Даниэле Баньоли) против «Звёзд мира» (тренер — Владимир Алекно) победу впервые в истории таких матчей праздновала команда легионеров.

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2009/2010 принимали участие 72 команды: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 23 в высшей лиге «Б» и 21 в первой лиге.

Высшая лига «А» 
Соревнования проходили с 3 октября по 25 апреля в четыре круга по системе со «спаренными» матчами. За тур до окончания первенства путёвки в Суперлигу завоевали команды, ранее в ней ещё не игравшие — кемеровский «Кузбасс» и краснодарское ГУВД-«Динамо». «Прикамье» и «Урал»-2 следующий сезон проведут в высшей лиге «Б».

См. также 
Открытый Кубок России по волейболу среди мужчин 2009

Примечания

Ссылки 
 Результаты Суперлиги

2009 год в волейболе
2010 год в волейболе